Genicularia är ett släkte av ringmaskar. Genicularia ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Genicularia